Calhoun Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Calhoun Township (Arkansas)
 Calhoun Township (Calhoun County, Iowa)
 Calhoun Township (Harrison County, Iowa)
 Calhoun Township (Kansas)